USS Mohican ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de  los Estados Unidos:

  fue una balandra, botada en 1859, dada de alta el mismo año y dada de baja en 1872.
  fue una balandra, botada en 1883, dada de alta en 1885 y de baja en 1921.
  fue un yate armado, dado de alta en 1917 y de baja en 1919.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos